XTI steht für:
 XTI Tri Fan 600, in Entwicklung befindliches US-amerikanisches Wandelflugzeug

xti steht für:
 Sinicahua (ISO-639-3-Code), Dialekt von Atatláhuca–San Miguel Mixtec, mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

Abkürzung